Фузайловы — таджикские футболисты, братья:

 Фузайлов, Рахматулло Каюмович (1978)
 Фузайлов, Хаким Каюмович (1964)
 Фузайлов, Хикмат Каюмович